Plaats in Bulgarije
Veselinovo (Jambol) - dorp in de gemeente Toendzja in oblast Jambol
Veselinovo (Sjoemen) - dorp in de gemeente Smjadovo in oblast Sjoemen